Сазава () — чешский топоним:
 Сазава — река в Среднечешском крае Чехии.
 Сазава — городок неподалёку от Бенешова.